Mama kan syfta på följande:
 Mama, svenskt livsstilsmagasin
 Mnet Asian Music Awards, sydkoreansk musikgala

Geografi

Kina 

 Mama (socken), Tibet,

Mexiko 

 Mama, Mexiko, ort, 
 Mama (kommun), Yucatán,

Mikronesiens federerade stater 

 Puluwat Atoll, atoll, Chuuk, Polowat Municipality, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar